Miejscowości w USA:
 Parkland – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Parkland – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
 Parkland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Parkland (ang. Parkland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
Pozostałe:
 Parkland – amerykański film